Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de U.S. Men's Clay Court Championships) van 2012 vond plaats van 9 tot en met 15 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Houston
ATP-toernooi van Houston